Benji est le surnom de Abdessalam Benjelloun, footballeur marocain.
 Benji est un chien de fiction qui a donné lieu à plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision :
 Benji, film de 1974
 Pour l'amour de Benji (For the Love of Benji), film de 1977
 Benji's Very Own Christmas Story, court métrage télévisuel de 1978
 Oh Heavenly Dog, film de 1980
 Benji at Work, court métrage télévisuel de 1980
 Benji Takes a Dive at Marineland, court métrage télévisuel de 1981
 Benji, Zax & the Alien Prince, série télévisée de 1983
 Benji la malice (Benji the Hunted), film de 1987
 Benji: Off the Leash!, film de 2004
 Benji, film de 2018 produit par Netflix et dirigé par Brandon Camp
 Benji est le nom du chanteur du groupe Skindred, ancien chanteur de Dub War.
 Le benji est un nom alternatif du saut à l'élastique.